Le Grand Prix du Japon peut désigner :
 Le Grand Prix automobile du Japon, une compétition de Formule 1 ;
 Le Grand Prix moto du Japon, une compétition de vitesse moto.